Ligga kan syfta på:

 Ligga (position) – att ha sin kropp placerad utsträckt på underlaget
 Ligga sked – där två personer ligger och håller om varandra så att den ena vänder ryggen emot den andre, som två skedar passar i varandra.
 Ligga bi – att, oftast i hårt väder, ligga stilla på öppet vatten med fören eller bogen mot vinden och minimal segelyta
 Ligga (vattenkraftverk) –  ett vattenkraftverk i Lule älv alldeles nedströms om Harsprånget
 Ligga (naturreservat) – ett naturreservat i Jokkmokks kommun